Alcolea es una hispanización del árabe al-qulay`a, diminutivo de al-qal`a (Alcalá), que significa "la fortaleza". Puede referirse a los siguientes municipios españoles:

Alcolea, en la provincia de Almería.
Alcolea, playa en la provincia de Guipúzcoa.
Alcolea, en la provincia de Córdoba.
Alcolea de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real.
Alcolea de Cinca, en la provincia de Huesca.
Alcolea de las Peñas, en la provincia de Guadalajara.
Alcolea del Pinar, en la provincia de Guadalajara.
Alcolea del Río, en la provincia de Sevilla.
Alcolea de Tajo, en la provincia de Toledo.
Ventas de Alcolea, pedanía del municipio albaceteño de Villarrobledo.
Villanueva de Alcolea, en la provincia de Castellón.
Finca La Alcolea, en la provincia de Huelva.

Otros artículos con el término Alcolea:
 La Batalla de Alcolea que tuvo lugar en 1808.
 La Batalla de Alcolea que tuvo lugar en 1868.
 El pintor español Carlos Alcolea.